Der Begriff Mickler bezeichnet einen deutschen Nachnamen.

Herkunft 
Der Familienname Mickler kommt ursprünglich aus Oberschlesien, das heute ein Teil Polens ist. Nach den beiden großen Weltkriegen wurden viele Deutsche aus abgetrennten Gebieten vertrieben und so finden sich heute Familien, deren Nachname Mickler lautet, in ganz Deutschland verstreut.

Schreibweisen 
Weitere Schreibweisen des Familiennamens sind:
 Mikler

Geographische Verteilung des Familiennamens 
Mickler ist ein relativ seltener Name, so gibt es laut deutschem Telefonbuch gerade einmal 174 Familien, die diesen Namen tragen. Die Verteilung ist in der Karte rechts dargestellt.

Namensträger 
 Anna Mickler (* 1942), deutsche Leichtathletin
 Georg Mickler (1892–1915), deutscher Leichtathlet
 Ingrid Mickler-Becker (* 1942), deutsche Leichtathletin
 Otfried Mickler (* 1940), deutscher Soziologe

Sonstiges 
 Mickler Spur, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Familienname